Bentonville – città dell'Arkansas
Bentonville – città dell'Indiana
Bentonville – città del Texas